Evripidis Garantoudis (auch Euripides Garantoudis, , * 1964 in Kavala) ist ein griechischer Neogräzist.

Nach dem Studium der neugriechischen Philologie an der Aristoteles-Universität Thessaloniki lehrte er von 1986 bis 1989 am Istituto di Studi Bizantini e Neogreci der Universität Padua neugriechische Sprache und Literatur. Von 1995 bis 2003 lehrte er neugriechische Philologie an der Universität Kreta (seit 1999 als Assistent []). Er war zugleich Forscher am Institut für Mittelmeerstudien der Stiftung für Technologie und Forschung (); dort arbeitete er an einer Geschichte der neugriechischen Metrik. Er hat auch elf Jahre lang an der griechischen Open University gearbeitet und ist seit 2003 Professor für neugriechische Philologie an der Universität Athen.

Schriften (Auswahl) 
  Padua 1989. 
  Iraklio, 
 (Hrsg. mit ):  Iraklio, 
  Athen, 
  In:  Athen 1998, S. 227–252.
 (Hrsg. mit ): 
 , Athen 2001.
 , Athen 2005.
 , Athen 2007.
  – Alain Resnais, Hiroshima mon amour.  In: /Comparaison 20 (2010) 7-50 (Digitalisat [PDF, 299KB])
  Gutenberg, Athen 2011.
 , Athen 2012.
  Athen, Gutenberg 2014.

Weblinks 
 , Universität Athen (griechisch)
 uoa.academia.edu: Curriculum vitae
 biblionet.gr: Kurzbiographie

Neogräzist
Grieche
Geboren 1964
Mann